Nordweststadt steht für:
 Frankfurt-Nordweststadt, eine Großsiedlung in Frankfurt am Main
 Nordweststadt (Karlsruhe), Stadtteil von Karlsruhe